(1786) Raahe – planetoida
 Raahe – miasto w Finlandii
 „Raahe” – fiński kuter rakietowy typu Rauma z końca XX wieku